Bruine grondvink
 Cactusgrondvink
 Españolagrondvink
 Genovesagrondvink
 Grote grondvink
 Jamaicagrondvink
 Kleine grondvink
 Maskergrondvink
 Middelste grondvink
 Sint-Luciagrondvink
 Spitssnavelgrondvink
 Vampiergrondvink
 Zwartborstgrondvink